УНТ — аббревиатура термина «углеродная нанотрубка»;
 УНТ — аббревиатура от «Унифицированный Настольный Телевизор»;
 УНТ — Устное народное творчество.
 УНТ — ООО «Украинские новейшие технологии»;
 Унт — утеплённый сапог для холодного и очень холодного климата.
 Унт, Мати (1944—2005) — эстонский писатель и театральный режиссёр